Pöter bezeichnet:

 Philipp Pöter (* 1986), deutscher Handballspieler
 einen umgangssprachlichen Begriff für Gesäß
 Pöter (Lied), ein Lied von Reinhard Mey

Siehe auch